Cebolleta puede referirse a:

 La cebolla de primavera (o «cebolleta»), nombre vulgar que reciben algunas especies de plantas comestibles del género Allium, en especial de Allium cepa (la cebolla), que se recolectan antes de tener el bulbo completamente desarrollado.

Asimismo, es el nombre vulgar local de las siguientes especies de plantas comestibles del género Allium:

 Allium fistulosum, denominada «cebolleta» en Argentina y Uruguay.
 Allium schoenoprasum, denominada «cebolleta» en Venezuela.

Además, puede hacer referencia a:

 Eucharis candida (de nombre vulgar «cebolleta»), planta bulbosa de la familia de las amarilidáceas presente en Colombia, Ecuador y Perú.

Enlaces externos